Sainte Dode, en latin Doda, est l'épouse de saint Arnoul, évêque de Metz de 614 à 629.

Biographie 

Issue d'une famille noble et fille probable d'Arnoald, évêque de Metz, elle épouse Arnulf et donne naissance à  :
 Clodulf (697), évêque de Metz de 657 à 697 ;
 Ansegisel (679), domestique et ancêtre des Carolingiens.

En 614, Arnulf est élu évêque de Metz et, comme un évêque ne peut être marié, Dode se retire dans un couvent de Trèves.

Les sources 

La première Vita Arnulfi, composée au milieu du , ne la nomme pas, se contentant de la qualifier de . Ce n'est qu'au  qu'Ummo, auteur de la seconde Vita Arnulfi la nomme Doda et précise qu'elle se retire dans un monastère de Trèves après l'élection de son mari comme évêque de Metz. Au , la Vita Clodulfi reprend ce nom de Doda et précise qu'elle  que son mari.

Étude des sources 
De nombreux historiens, dont Eduard Hlawitschka ont rejeté cette information, estimant qu'elle résulte d'une confusion avec sainte Ode, la mère de saint Arnulf, et en raison de son caractère tardif.

Mais, à l'époque où Ummo rédige sa Vita, la généalogie de saint Arnulf communément acceptée est la Commemoratio genealogia domni Arnulfi episcopi et confessoris Christi qui fait d'Arnulf un fils d'Arnoald et qui mentionne une Doda parmi les grand-tantes d'Arnulf. Introduire ce nom comme celui de l'épouse d'Arnulf consiste à laisser entendre l'existence d'une parenté entre les époux. À une époque où l'Église est très préoccupée des empêchements au mariage pour consanguinité, cela aurait été de nature à desservir la réputation du saint. Il n'y a donc pas de réelles raisons de rejeter cet élément tardif qui n'ajoute rien à la gloire de saint Arnulf et des Carolingiens.

Au cours des , la critique historique moderne a remis en cause le bien-fondé de la Commemoratio. Une étude critique a montré que saint Arnulf est probablement le gendre d'Arnoald. Il en découle que Doda serait en fait la fille d'Arnoald, qu'elle tiendrait son nom de sa grand-tante Doda, pour ensuite le transmettre à sa petite-fille Dode, épouse du roi .

Généalogie

Notes et références

Annexes

Bibliographie 

 .
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Origine des Arnulfiens

Arnulfiens
France médiévale
Saint catholique et orthodoxe du VIIe siècle
Personnalité liée à la Lorraine
Personnalité liée à Metz
Saint catholique du VIIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque